Hiliuți, comune della Moldavia nel distretto di Fălești
Hiliuți, comune della Moldavia nel distretto di Rîșcani